

Muziek

Singles 
 My Love (Celine Dion)
 My Love (Jess Glynne)
 My Love (Jill Scott)
 My Love (Justin Timberlake), een single uit 2006
 My Love (Kovacs)
 My Love (Lionel Richie)
 My Love (Little Texas)
 My Love (Mary J. Blige)
 My Love (Paul McCartney & Wings)
 My Love (Route 94)
 My Love (Stevie Wonder en Julio Iglesias), een single uit 1989
 My Love (The-Dream)
 My Love (Westlife)
 My love (Frenna), single van Frenna met Jonna Fraser en Emms uit 2016

Albums 
 My Love (Janice Vidal)
 My Love (Lisa Brokop)
 My Love (Petula Clark)

Film en televisie 
 My Love (1970), een Bollywoodfilm
 My Love (2006), een Russische kortfilm uit 2006
 My Love (2007), een Zuid-Koreaanse komediefilm